Karl Stephan ist der Name folgender Personen:

* Karl Stephan (Propst) (1700–1770), Propst der Abtei Reichersberg
 Karl Stephan (Politiker) (1853–1927), deutscher Politiker (NLP), MdL Hessen
 Karl Stephan (1863–1944), deutscher Politiker (SPD), siehe Carl Stephan (Politiker)
 Karl Stephan (Schachspieler), deutscher Schachspieler 
 Karl Stephan (Zeichner) (1923–1980), deutscher Zeichner
 Karl Stephan (Verfahrenstechniker) (* 1930), deutscher Verfahrenstechniker und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Carl Stephan
 Karl Stefan (1884–1951), US-amerikanischer Politiker